Mark Rowley (1964), poliziotto britannico capo della Surrey Police 
 Mark Rowley (1964), rugbista a 15 gallese
 Mark Rowley (1990), attore scozzese